Мануэла Ди Чента (; род. 31 января 1963 года, Палуцца, Удине, Фриули — Венеция-Джулия, Италия) — итальянская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка 1994 года, двукратная обладательница Кубка мира (сезоны 1993/1994, 1995/1996), альпинист, политический деятель, тележурналист и деятель международного олимпийского движения.

Старшая сестра двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Джорджо Ди Ченты. Дочь Джорджо и племянница Мануэлы Мартина Ди Чента (род. 2000) также входит в сборную Италии по лыжным гонкам.

Биография

Спортивная карьера 
Мануэла Ди Чента — одна из двух выдающихся итальянских лыжниц (вместе со  Стефанией Бельмондо), которые первыми среди итальянских женщин-лыжниц добились серьезных успехов на международной арене и составляли главную конкуренцию доминировавшим в 1980-е и 1990-е годы российским гонщицам.

С 1980 года по 1998 год — член итальянской женской сборной по лыжным гонкам. С 1984 года по 1986 год из-за разногласий с президентом Итальянского лыжного союза покидала национальную сборную, в которую вернулась в  сезоне 1986/1987 годов.

На Кубке мира дебютировала в сезоне 1981/82 годов. По ходу сезона в двух гонках набирала очки и завершила сезон на 22-м месте классификации.

Первый раз встала на пьедестал в сезоне 1988/89 годов, заняв второе место в немецком Клингентале 13 января 1989 года в гонке 10 км классикой. Первую победу на этапе Кубка мира одержала год спустя — 18 февраля 1990 года в швейцарском Понтрезине выиграла гонку на 15 км коньком. В общей сложности 30 раз была на пьедестале этапов Кубка мира и одержала 14 побед в личных гонках. Два раза выигрывала Большой Хрустальный глобус — в сезонах 1993/1994 (олимпийский цикл) и 1995/1996.

Олимпийские игры 1984 года в Сараево стали ее дебютом, где в лучшей для себя гонке на 5 км она была только 24-й. Четыре года спустя на Олимпиаде в Калгари результаты Ди Ченты значительно улучшились. Так в гонке на 20 км коньком она была шестой. В начале 1990-х годов Мануэла Ди Чента становится одним из мировых лидеров, составляя основную конкуренцию советским (затем российским) лыжницам. На Олимпиаде в Альбервиле в 1992 году она выигрывает бронзу в составе эстафеты. На Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году наступил звездный час итальянской лыжницы. Во всех гонках олимпийской программы она выигрывает медали. Только россиянка Любовь Егорова на равных соперничала с ней на этих играх. Мануэла Ди Чента становится двукратной олимпийской чемпионкой, выиграв гонки на 15 км коньком и 30 км классическим стилем. Также завоевала два серебра в гонках на 5 км классикой и  в преследовании 15 км (в обеих гонках уступила первенство Егоровой). В эстафете вместе с командой выиграла бронзу. В 1998 году стартовала на своей последней Олимпиаде в Нагано, где вновь вместе командой выиграла бронзу в эстафете.

Участвовала в шести чемпионатах мира по лыжным гонкам. Ди Чента ни разу в карьере не становилась чемпионкой мира (постоянно путь к титулу ей преграждали россиянки во главе с мировым лидером Еленой Вяльбе и соотечественница Стефания Бельмондо), но выиграла семь медалей мировых первенств (четыре серебра и три бронзы). Первые медали гонщица выиграла в 1991 году в родном Валь-ди-Фьемме. Две бронзы завоевала в личных гонках - 5 км классикой и 30 км свободным стилем. Серебро выиграла в составе эстафетной четверки. В 1993 году на чемпионате мира в Фалуне выиграла два серебра - в эстафете и в личной гонке на 30 км свободным стилем. На следующем чемпионате мира в Тандер-Бее в 1995 году в период абсолютного доминирования россиянок, выиграла две личные награды - серебро  в марафоне 30 км коньком и бронзу в классическом спринте 5 км. На своем последнем  чемпионате 1997 года в Тронхейме не добилась успеха.

Победные Кубки мира Мануэлы Ди Ченты (2)

Результаты на Кубке мира

Другие спортивные достижения 

В 2003 году совершила восхождение на Эверест, став 79-й женщиной в мире и первой итальянкой, побывавшей на высшей точке земного шара.

Работа в национальных и международных спортивных организациях 

С 1996 года — член комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Италии, а в 1996 году и с 1998 года по 2002 год — председатель этой комиссии.

С 2000 года — член Исполнительного комитета НОК Италии.

С 2005 года по 2006 год — первый вице-президент НОК Италии.

В 2006 году — мэр Олимпийской деревни в Турине.

Работа в Международном олимпийском комитете (МОК) 

С 1998 года — член Комиссии спортсменов МОК.

В 1999—2010 годах — член МОК.

В 1999 году — член комиссии «МОК-2000».

С 2001 года — член Комиссии МОК по радио и телевидению.

Журналистская деятельность 

С 1999 года работает на канале Rai Tre телекомпании RAI. Вела утреннюю программу Cominciamo bene.

В 2000 году перешла на канал Rai Uno, где стала ведущей программы «Белая линия», посвящённой горам.

Политическая карьера 
Депутат Палаты депутатов Парламента Италии XV (28 апреля 2006 года — 28 апреля 2008 года) и XVI (с 29 апреля 2008 года) созывов.

С 6 июня 2006 года по 28 апреля 2008 года — секретарь X комиссии Палаты депутатов (Трудовая деятельность, торговля и туризм)

C 21 мая 2008 года — член VII комиссии Палаты депутатов (Культура, наука, образование)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МОК 
 
 Информация на сайте Международной федерации лыжных гонок

Члены Международного олимпийского комитета
Члены НОК Италии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам
Женщины-политики Италии
Журналисты Италии
Лыжники Италии
Члены партии «Вперёд, Италия»
Лыжники по алфавиту
Альпинисты Италии
Покорившие Джомолунгму
Члены Палаты депутатов Италии